Wola Polska peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wola Polska, village du powiat de Mińsk
 Wola Polska, village du powiat de Żyrardów